

Гран-при

Положение в чемпионате мира

Положение гонщиков 
 Гонщики, отмеченные голубым фоном, могут претендовать на звание лучшего новичка года.
 Гонки, отмеченные голубым фоном, являются гонками в дождливых условиях.
 Система начисления очков: 25 за 1-е место, 20 за 2-е, 16 за 3-е, 13 за 4-е, 11 за 5-е, 10 за 6-е и так далее до 1 очка за 15-е место. Гонщик должен финишировать в гонке, чтобы получить очки.

MotoGP

250cc

Результаты гонщиков по wildcard в классе 250cc

125cc

Результаты гонщиков по wildcard в классе 125cc

Положение в Кубке конструкторов 
 Каждый производитель получает столько же очков, сколько и её лучший гонщик в каждом гран-при.

MotoGP

Участники

MotoGP

250cc

125cc 

Мотогонки Гран-при по сезонам